— спортивная манга Джорджа Морикавы и снятый по ней аниме-сериал. Манга выпускается с 1989 года в еженедельном японском журнале Weekly Shonen Magazine. На настоящий момент манга содержит 134 томов и продолжает выходить.

76-эпизодный аниме сериал был снят Нисимура Сатоси на студии Madhouse и выходил в эфир с 4 октября 2000 года до 27 марта 2002 года на канале NTV под названием Hajime no Ippo: The Fighting!. После завершения сериала были выпущены фильм и OVA.

15 сентября 2008 года в Weekly Shonen Magazine был анонсирован второй сезон сериала, названный Hajime no Ippo: New Challenger. Его трансляция началась 7 января 2009 года и продолжалась до 1 июля 2009 года.

С 6 сентября 2013 по  30 марта 2014 на NTV транслировался третий сезон сериала Hajime no Ippo: The Fighting! Rising.

Сюжет 
 — робкий ученик старшей школы, не имеющий друзей из-за того, что он всегда занят помощью маме в их семейном рыболовном бизнесе. Однажды, после избиения Иппо группой хулиганов во главе с Умэдзавой, ему помог профессиональный боксер среднего веса, прогнавший хулиганов и отнесший Иппо в Зал Камогава, принадлежащий бывшему боксеру Гэндзи Камогаве, чтобы обработать его раны. Когда Иппо проснулся от звуков боксерской тренировки, боксёр, спасший его, Мамору Такамура, попытался его взбодрить, позволив выместить своё расстройство на боксёрской груше. Это было первое знакомство Иппо с боксом. После этого случая Иппо стал регулярно тренироваться. Его профессиональный путь в японском боксе начался с двух спаррингов со своим сверстником Ичиро Миятой.

Аниме

Первый сезон 
Первый сезон аниме состоит из 76 эпизодов (75 эпизодов + спецвыпуск). 75 эпизодов подробно показывают профессиональный путь Иппо, от новичка в боксе до чемпиона Японии. Так же показаны успехи и неудачи товарищей Иппо по залу (Такамуры, Кимуры и Аоки). 76 эпизод-спецвыпуск рассказывает о прошлом Такамуры.

Список серий

Champion Road 
После победы над Сэндо в конце оригинального сериала и получения титула чемпиона Японии для Иппо наступило время защиты титула. В этот раз ему предстоит сразиться с боксером-врачом, Санадой.

Второй сезон 
Второй сезон аниме состоит из 26 эпизодов. Иппо успешно защищает свой титул! Иппо готов пойти гораздо дальше, ибо обещание, данное товарищем “Встретимся на ринге” постепенно становится реальностью. Мията Итиро участвует в бою за титул чемпиона OPBF и уже готовится к долгожданной встрече. В свою очередь, друзья прогрессируют, а Такамура-сан и вовсе готовится к бою с чемпионом мира.

Список серий

Третий сезон 
Третий сезон аниме состоит из 25 эпизодов. В третьем сезоне Аоки предстоит матч за титул Японии в легком весе, Иппо предстоит 4-ая и 5-ая защита титула чемпиона в полулегком весе, а также матч Такамура-сан за звание мирового чемпиона в среднем весе. Последние эпизоды рассказывают историю тренера Камогава и его соперника Нэкоты в их молодые годы.

Список серий

Восприятие 

Рецензент THEM Anime Даллас Маршалл обратил внимание на глубину представленных в аниме сражений и боевого искусства, в то время как другим многосерийным боевым аниме, по мнению рецензента, этого не хватает. Даллас также высоко оценил озвучивание персонажей. Он высказал некоторое недовольство дизайном персонажей, однако достоинства сериала, как показалось рецензенту, перекрывают этот недостаток.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница аниме